Сантијаго Тескалсинго има више значења:

 Општина Сантијаго Тескалсинго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Тескалсинго (Сантијаго Тескалсинго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику